Скенектади:

 Скенектади — город на северо-востоке США, штат Нью-Йорк.
 Скенектади — округ штата Нью-Йорк, США.